Praepositus, término latino que significa "colocado al frente", "preferido", ""encargado", puede referirse a:

 Praepositus o preboste, durante la Edad Media o el Antiguo Régimen, cargo elegido por el señor feudal o el rey para la administración económica y judicial de la propiedad que le había sido confiada.
 Praepositus o preboste, cargo o dignidad eclesiástica.
 Praepositus o preboste, cargo militar del Imperio romano.
 Praepositus sacri cubiculi, intendente del sagrado dormitorio, cargo civil del Imperio romano tardío